iemand die de sport turnen beoefent
Turner Broadcasting System, nu onderdeel van Time Warner
Syndroom van Turner
Turner (tractormerk), een Brits tractormerk
Turner (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Turner Construction, een Amerikaans bouwbedrijf

Geografie
Turner (Kansas)
Turner (Maine)
Turner (Michigan)
Turner (Oregon)
Turner (Australië), een voorstad van Canberra

Personen met de achternaam Turner
Francis Turner (1904-1985), Nieuw-Zeelands geoloog
Tina Turner (1939), Amerikaans zangeres
Ike Turner (1931-2007), Amerikaans zanger; (ex-)man van Tina Turner
Kathleen Turner (1954), Amerikaans actrice
Lana Turner (1921-1995), Amerikaans actrice
Sophie Turner (1980), Australisch model
Sophie Turner (1996), Brits actrice
Victor Turner (1920-1983), Schots cultureel antropoloog
Yaacov Turner (1935), Israëlisch politicus
William Turner (1775-1851), Brits kunstschilder
Big Joe Turner (1911-1985), Amerikaans zanger
Ted Turner (1938), Amerikaans mediamagnaat 
Alex Turner (1986), zanger van de Britse band Arctic Monkeys